

Geografia 
 Gei – frazione di Mesocco, comune del Canton Grigioni (Svizzera)

Sigle 
 Giovani Esploratori Italiani – altra denominazione del Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani 
 Grupo Especial de Intervención – unità speciale argentina

Codici 
 GEI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Green Islands (Papua Nuova Guinea)
 gei – codice ISO 639-3 della lingua gebe

Altro 
 Gei – nome della lettera J
 Renato Gei – ex calciatore italiano
 Gei – divinità africana